«Сан-Джованни» — сан-маринский футбольный клуб из посёлка Сан-Джованни-сотто-ле-Пенне, в настоящий момент выступает в Чемпионате Сан-Марино по футболу, в группе А. Клуб основан в 1948 году, домашние матчи проводит на стадионе «Борджо Маджоре», вмещающем 1 000 зрителей. Лучшим результатом клуба в чемпионатах Сан-Марино является второе место в сезоне 1985/86. «Сан-Джованни» является единственным существующим сан-маринским клубом, который не имеет на своем счету ни побед в чемпионате Сан-Марино, ни завоёванных Кубков Сан-Марино или Суперкубков Сан-Марино.

Достижения 
 Чемпионат Сан-Марино:
 Серебро (1): 1986.

Текущий состав

Известные игроки 
  Макс Тонетто

Ссылки 
 Сан-Джованни на uefa.com
 Сан-Джованни на foot.dk
 Сан-Джованни на weltfussballarchiv.com
 Сан-Джованни на soccerway.com

Футбольные клубы Сан-Марино